Bischofsburg steht für:

 Bischofsburg (Ermland), deutscher Name von Biskupiec, Polen

Burganlagen:

 Bischofsburg Amboten, Lettland
 Bischofsburg Arensburg, Kuressaare, Estland
 Bischofsburg Haapsalu, Estland
 Bischofsburg Neuhausen, Estland
 Bischofsburg Odenpäh, Estland
 Bischofsburg Warbeck, Estland
 Bischofsburg Wittstock im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Burg Ziesar, frühere Bischofsburg im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

Siehe auch:
 Bischofschloss
 Bischofsturm

en:Bischofsburg